Aplanochytrium — рід псевдогрибів родини Thraustochytriaceae. Назва вперше опублікована 1972 року.

Класифікація 
До роду Aplanochytrium відносять 10 видів:
 Aplanochytrium haliotidis
 Aplanochytrium kerguelense
 Aplanochytrium kerguelensis
 Aplanochytrium minuta
 Aplanochytrium saliens
 Aplanochytrium schizochytrops
 Aplanochytrium stocchinoi
 Aplanochytrium thais
 Aplanochytrium thaisii
 Aplanochytrium yorkensis

Примітки

Джерела 
 Bahnweg, G.; Sparrow, F.K. 1972. Aplanochytrium kerguelensis gen. nov. spec. nov., a new phycomycete from subantarctic marine waters. Archiv für Mikrobiologie. 81:45-49 - P.46

Роди грибів